Askey ist der Familienname folgender Personen:

 Anthea Askey (1933–1999), britische Schauspielerin
 Arthur Askey (1900–1982), britischer Komiker und Schauspieler
 Gil Askey († 2014), US-amerikanischer Trompeter, Komponist und Produzent
 Lewis Askey (* 2001), britischer Radrennfahrer
 Richard Askey (1933–2019), US-amerikanischer Mathematiker
 Tom Askey (* 1974), US-amerikanischer Eishockeyspieler